Група Ц ФИФА Светског првенства за жене 2007. била је једна од четири групе нација које су се такмичиле на Светском првенству за жене 2007. Први круг утакмица ове групе почео је 12. септембра, а последњи мечеви су одиграни 20. септембра. Већина утакмица је одиграна на стадиону Вухан у Вухану. Бразил је на челу групе са 100% успешности, а у другом колу му се придружила домаћин Кина.

Табела

Утакмице
Сва времена су локална (UTC+8)

Нови Зеланд и Бразил

Кина и Данска

Данска и Нови Зеланд

Бразил и Кина

Кина и Нови Зеланд

Бразил и Данска

Референце

Спољашње везе 
Светско првенство у фудбалу за жене Кина 2007

Светско првенство у фудбалу за жене 2007.